Айтана Бонмати Конка (; ) — испанская футболистка, полузащитник клуба «Барселона» и сборной Испании.

Бонмати играет в «Барселоне» с 2012 года, шесть лет развиваясь через «Ла Масию». Она была переведена в первую команду «Барселоны» перед сезоном 2016/17 и привлекалась за клуб в основном составе в сезоне 2018/19. В 2019 году она в стартовом составе в первом финале Лиги чемпионов в истории «Барселоны», а позже в том же году впервые была признана каталонской футболисткой года.

На протяжении сезона 2020/21 сыграла важную роль в континентальной кампании «Барселоны», завоевавшая требл. Ярким моментом в её карьере стал финал Лиги чемпионов 2021 года, где она забила третий гол «Барселоны» и стала самым ценным игроком финала.

Бонмати успешно выступала за молодежные сборные Испании. Она выиграла два юношеских чемпионата Европы (по одному с сборными до 17 и до 19 лет) и заняла второе место на двух молодёжных чемпионатах мира (по одному с сборными до 17 и до 20 лет). С 2017 года является игроком национальной сборной Испании, за которую выступала на чемпионате мира 2019 года и на чемпионате Европы 2022 года.

Ранние годы 
Бонмати родилась в Сан-Пере-де-Рибесе (Каталония). Когда она родилась в 1998 году, её родители хотели отказаться от испанских обычаев именования, согласно которым фамилия отца по умолчанию указывается первой. Первые два года своей жизни она была известна как Айтана Бонмати Гвидонет, обе её фамилии были взяты от её матери. В 2000 году закон в Испании изменился, и ее фамилия по материнской линии, Бонмати, стала её первой фамилией, а ее фамилия по отцовской линии, Конка, стала её второй фамилией.

В детстве она играла в баскетбол, но в семь лет увлеклась футболом и играла с мальчиками в смешанных командах. Она часто вспоминает, как к ней приставали мальчики из-за её маленького роста. Первыми клубами, за которые она играла в футбол, были «Рибес» и «Кубельес», мужские и смешанные команды, которые по ее мнению помогли улучшить её силу и интенсивность. В возрасте 13 лет она присоединилась к «Барселоне», чтобы играть в их молодежных командах. Она вместе с отцом совершала двухчасовые поездки на общественном транспорте, чтобы добраться до тренировки.

Клубная карьера

Молодёжные команды «Барселоны» (2012–2016) 
Бонмати начала свою карьеру в Барселоне, присоединившись к Juvenil-Cadet, второй по величине команде развития девочек в «Барселоне». В 2013 году с ними она выиграла лигу и Кубок Каталонии. В следующем сезоне команда вновь выиграла лигу, оставшись непобежденной. В финале Кубка Каталонии матч перешёл к серии послематчевых пенальти, где она реализовала пенальти, но в итоге проиграли «Сан-Габриэлю» со счетом 2:4.

Бонмати стала игроком «Барселоны Б» после двух лет в клубе. Во время своего пребывания в дублирующей команде она редко появлялась за первую команду в предсезонке. В сезоне 2015/16 годов Бонмати сыграла важную роль в победе в чемпионате Второго дивизиона группы III, впервые в истории клуба, забив 14 голов за «Барселону». В конце сезона менеджер Хави Льоренс перевел её в основную команду «Барселоны».

«Барселона» (2016 – настоящее время)

Сезон 2016/17 
Бонмати дебютировала в первой команде во время четвертьфинала Кубка Испании против «Реал Сосьедада», отдав в том матче результативную передачу на Барбару Латорре. Она продолжала появляться на турнире в качестве замены, выйдя на замену в конце победного полуфинального матча против «Леванте» (3:0). Бонмати участвовал в финале против мадридского «Атлетико», заменив Джемму Гили в матче, который завершился поражением каталонской команды со счетом 2:3.

В следующем месяце, в начале нового сезона, она была в составе «Барселоны» на Кубке Каталонии, где сыграла и забила в обоих матчах турнира. Финал против «Эспаньола» завершился победой со счетом 6:0, где Бонмати заработала свой первый взрослый титул. Она дебютировала в Лиге чемпионов УЕФА в 1/16 финала против «Минска». Бонмати использовалась редко в своем первом сезоне за взрослую команду, сыграв тринадцать матчей (3 в основном составе) и забив 2 гола - дубль против «Оярсуна». Она забила четвертый гол «Барселоны» в победном финале Кубка Испании 2017 года в ворота «Атлетико Мадрид» (4:1).

Сезон 2017/18 
В сезоне 2017/2018 Бонмати продолжала редко появляться, в основном в лиге. Её единственный гол в сезоне был также её первым голом в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против литовской команды «Гинтра Университетас». В финале Кубка Испании 2018 года на заменила Тони Дагган, который перешел в овертайм и закончился победой «Барселоны», её вторым крупным титулом с клубом.

Сезон 2018/19 
Сезон 2018/2019 годов стал для Бонмати прорывным, поскольку она постоянно появлялась в первой команде. Она также регулярно выступала в Лиге чемпионов, забив один гол в ворота «Глазго Сити» в 1/16 финала. «Барселона» вышла в свой первый финал Лиги чемпионов, где она вышла в стартовом составе. Несмотря на поражение от «Лиона» со счетом 4:1, у неё был момент, который стал вирусным, когда она обогнала Шэнис ван де Санден на правом фланге, чтобы предотвратить контратаку. Бонмати закончила свой сезон с двенадцатью голами в лиге и сыграла все матчи, кроме 5, во всех соревнованиях.

Сезон 2019/20 
Несмотря на внимание со стороны «Баварии», летом 2019 года Бонмати повторно подписала контракт с «Барселоной», по которому она останется в клубе до 2022 года. За свои выступления за «Барселону» и Испанию в предыдущем сезоне она стала лучшей каталонской футболисткой года, набрав 68% голосов.

В 2020 году она провела свой 100-й матч за «Барселону», выйдя на замену против «Таконы». Из-за травмы она была заменена в обоих матчах Суперкубка Испании 2020 года, включая финал, в котором «Барселона» выиграла у «Реал Сосьедад» со счетом 10:1. Спустя несколько месяцев, после решения Королевской испанской футбольной федерации приостановить сезон 2019/20 из-за пандемии COVID-19, «Барселона» получила титул, что сделало его первым чемпионским титулом Айтаны с клубом в качестве игрока основы.

Сезон 2020/21 
В середине сезона 2020/21 Бонмати сыграла в финале Кубка Испании 2019/20 против «Логроньо», который был перенесен на год позже обычного из-за опасений, связанных с COVID-19. Она забила второй гол «Барселоны» в финале и за свое выступление получила титул MVP финала Кубка Испании.

В полуфинале Лиги чемпионов УЕФА 2020/21 Бонмати отдала голевую передачу на Дженнифер Эрмосо, которая привела «Барселону» к ничье (1:1) в первом матче против «ПСЖ». «Барселона» выиграла следующий матч у «ПСЖ» со счетом 2:1, где она вышла в старте и на 79-й минуте была заменена Асисат Ошоалой. 16 мая 2021 года она с первых минут начала свой второй финал Лиги чемпионов, на этот раз против «Челси». Она отдала голевую передачу на Алексию Путельяс, обыграв Джессику Картер, что позволило «Барселоне» получить преимущество на 21-й минуте в 3 гола. «Барселона» завершила матч победой с разгромным счетом 4:0, а игра Бонмати принесла ей титул MVP финала Лиги чемпионов. Её гол также был признан 5-м лучшим на турнире, и она впервые была включена в состав сезона Лиги чемпионов. Позже в том же году Бонмати была номинирована на звание лучшего полузащитника сезона Лиги чемпионов УЕФА.

Карьера за сборную

Юношеские 
Бонмати играла на всех юношеских уровнях сборной Испании, включая сборные до 17, до 19 и до 20.

В 15 лет Бонмати была вызвана в составе сборной Испании на юношеский чемпионат Европы 2014. Свой первый гол за сборную до 17 лет она забила в матче группового этапа против Германии, в котором отметилась и ещё одним голом (4:0). Она помогла Испании финишировать первой в группе B. Испания вышла в полуфинал после победы над Англии со счетом 2:1. Бонмати вышла в финале в стартовом составе, но Испания проиграла сверстницам из Германии в серии послематчевых пенальти. Всего на турнире она сыграоа 398 минут.

Спустя несколько месяцев спустя она участвовала на юношеском чемпионате мира 2014 года, где в основном играла роль запасного игрока. В полуфинале против Италии Бонмати вышла на замену после перерыва между таймами, а Испания вышла дальше после победы со счетом 2:0. Бонмати был заменена на 53-й минуте финала, где Испания проиграла Японии со счетом 2:0.

Кроме того, она была членом сборной Испании до 17 лет, которая выиграла чемпионат Европы 2015 года. На групповом этапе она забила свой первый и единственный гол на турнире в победной игре против Германии (4:0). Испания заняла первое место в группе A, где затем встретилась с Францией в полуфинале. Бонмати вышла в стартовом составе и отыграла основное и дополнительное время. Она реализовала свой пенальти в серии послематчевых пенальти (4:3) и испанки и вышли в финал к сверстницам из Швейцарии. Победив в финале со счетом 5:2, Бонмати выиграла свой первый международный титул и впоследствии была включена в команду турнира за выдающиеся выступления на протяжении всего соревнования.

Бонмати входила в состав сборной Испании до 19 лет, которая выиграла чемпионат Европы 2017 года. В рамках дисквалификации она была вынуждена пропустить первые три игры группового этапа после получения прямой красной карточки в квалификационном матче против Бельгии. Она впервые появилась на турнире в качестве капитана в полуфинальном матче против Нидерландов. Испания вышла в финал против Франции. Бонмати вышла в стартовом составе и помогла команде победить со счётом 3:2, прервав серию из трех поражений подряд Испании в финалах чемпионата Европы до 19 лет. Она заработала свой второй международный титул, а Испания благодаря победе квалифицировалась на чемпионат мира до 20 лет 2018 года.

На чемпионате мира до 20 лет 2018 года Бонмати была назначена капитаном команды. В группе C Испания одержала победы над Японией и Парагваем. Они заняли первое место в группе, сведя матч с США вничью, впервые выбив их из турнира на групповом этапе. Бонмати была названа игроком матча. В четвертьфинале она дважды забила Нигерии, но второй гол не был засчитан, несмотря на повторы, по которым видно, что мяч он пересекает линию ворот. Испания выиграла тот матч со счетом 2:1 и вышла в полуфинал турнира против Франции. Бонмати начал матча, но была удален с поля из-за второй желтой карточкой после стыка с Сельмой Баша - единственная красная карточка за весь турнир. Вплоть до удаления она сыграла каждую минуту турнира. В итоге Испания выиграла матч, но Бонмати пропускала финал из-за дисквалификации, где Испания проиграла Японии со счетом 1:3.

У нее также есть опыт работы со сборными Каталонии до 18 и до 16 лет.

Национальная 
В ноябре 2017 года Хорхе Вильда впервые вызвал Бонмати в старшую сборную на два отборочных матча на чемпионат мира 2019 года. Она дебютировала за национальную сборную Испании в игре против Австрии, заменив Аманду Сампедро на 53-й минуте.

В феврале 2018 года Бонмати впервые приняла участие в международном турнире среди национальных сборных, когда ее вызвали для участия в Кубке Кипра. Она мало появлялась на протяжении всего турнира, но с победой Испании в финале против Италии она получила свой первый титул в старшей команде.

Её первый гол за сборную был забит в апреле 2019 года в товарищеском матче против сборной Англии.

В мае 2019 года Бонмати была включена в состав сборной Испании на чемпионат мира 2019 года. Она участвовала в двух матчах группового этапа — в победном над ЮАР и проигрышном от Германии. Испания заняла второе место в группе А и впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионата мира. В 1/8 финала они потерпели поражение со счетом 1:2 от США. Бонмати завершил турнир, сыграв на нём 58 минут.

Позже в том же году Бонмати сыграла в каждом из отборочных матчей Испании 2019 года на чемпионат Европы 2022 года, завершив квалификационный этап с шестью забитыми голами.

Голы за национальную сборную

Личная жизнь 
Кумиры Бонмати — Хави и Андрес Иньеста. Она также заявила, что моделирует свою игру по образцу бывшей напарницы по клубу и сборной Викки Лосады.

Бонмати в настоящее время изучает физическую активность и спортивные науки в Университете имени Раймунда Луллия.

Достижения

Клубные 
 Чемпионка Испании (3): 2019/20, 2020/21, 2021/22
 Обладательница Кубка Испании (4): 2017, 2018, 2019/20, 2020/21
 Обладательница Суперкубка Испании (2): 2019/20, 2021/22
 Обладательница Кубка Каталонии (4): 2016, 2017, 2018, 2019
 Победительница Лиги чемпионов: 2020/21

Международные 
 Финалистка Чемпионата мира до 20 лет: 2018
 Финалистка Чемпионата мира до 17 лет: 2014
 Чемпионка Европы до 17 лет: 2015
 Чемпионка Европы до 19 лет: 2017
 Обладательница Женского Кубка Кипра: 2018

Индивидуальные 
 Команда турнира чемпионата Европы: 2022
 Команда турнира чемпионата Европы до 17 лет: 2015
 MVP финала Кубка Испании: 2019/20
 Каталонская футболистка года: 2019
 MVP финала Лиги чемпионов: 2020/21
 Команда турнира Лиги чемпионов: 2020/21

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте клуба «Барселона»
 
 Профиль на сайте Txapeldunak.com 

Футболистки Испании
Игроки женской сборной Испании по футболу
Игроки ЖФК «Барселона»